Spoorlijn Tilburg - Turnhout
 Bels Lijntje (fietspad), het fietspad dat op dit tracé aangelegd is 
 Spoorlijn 18 Winterslag - Eindhoven